Sant Carles Borromeo (Arona, Piemont, 1538 – Milà, 1584), arquebisbe de Milà i cardenal, proclamant sant en 1610 i venerat per l'Església catòlica.
 Sant Carles de Peralta, nucli de població i parròquia que depèn del municipi de Santa Eulària des Riu (Eivissa)
 Sant Carles de la Ràpita, municipi català de la comarca del Montsià 
 Fortalesa de Sant Carles, fortificació de la ciutat de Palma que defensa la rada de Portopí 
 Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles, institució cultural pública a València